Nahiyya (arabiska ناحية, Nāḥiyah) är en administrativ enhet som används i Irak, Jordanien och Syrien. I Jordanien är en nahiyya nivån under provins (muhafazah), i Syrien är det nivån under distrikt (mintaqah).

 

Ord och fraser på arabiska
Lokala politiska indelningar
Iraks geografi
Jordaniens geografi
Syriens geografi